Тажудин Ильясович Аджиев (20 апреля 1896 года, Бамматюрт (ныне Хасавюртовский район), Дагестан, Российская империя — ?) — советский свекловод, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Кумык. Родился в Дагестане. В 1936 году его семья была раскулачена и выселена в село Мерке Меркенского района Джамбульской области Казахской ССР.

В 1947 году звено под его руководством на участке в 8 гектаров получило урожай сахарной свёклы 814 центнеров с гектара. За этот трудовой подвиг 8 мая 1948 году Аджиев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1957 году вернулся в Дагестан, а позже в родное село. Был награждён рядом медалей.

Ссылки 
 

Растениеводы СССР
Раскулаченные